slakken
 Caloria (slak) - geslacht van slakken
 Caloria indica - slakkensoort
 Caloria elegans - slakkensoort
 Caloria rosea - slakkensoort

Italië
 Caloria (Toscane) - plaats in Toscane, Italië
 Caloria Alta - plaats in Toscane, Italië